Osoby o tym nazwisku:
 Kalevi Laurila – fiński biegacz narciarski, olimpijczyk
 Lassepetteri Laurila – fiński siatkarz
 Ritva Laurila – fińska polityk i dziennikarka
 Laurila – stacja kolejowa na linii Oulu – Torio w gminie Keminmaa